Alzano bezeichnet folgende Gemeinden in Italien:

 Alzano Lombardo, Stadt in der Provinz Bergamo, Lombardei
 Alzano Scrivia, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Piemont